Molekulska formula -{C25H32O4}- se može odnositi na:

 Antracimicin
 Melengestrol acetat